Richard Langley puede hacer referencia a:

 Richard Langley (mártir) (f. 1586), laico católico inglés.
 Richard Langley (sacerdote) D.D. (1563-1615), director del Eton College y canónigo de Windsor.
 Richard Barrington Michael Langley (n. 1979), futbolista inglés.